Kellerskopf ist der Name folgender Berge:

 Kellerskopf (Glocknergruppe) (3239 m), in der Glocknergruppe, nahe Winkl (Heiligenblut am Großglockner), Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kellerskopf (Taunus) (474 m), im Taunus, bei Naurod, kreisfreie Stadt Wiesbaden, Hessen